

Patronyme
 André Helbronner, (1878-1944), était un physicien, un chimiste et un inventeur français.
 Jacques Helbronner, (1873-1943), a été le président du Consistoire central israélite de France.
 Paul Helbronner, (1871-1938), polytechnicien, alpiniste et géodésien français.

Toponymie
 La pointe Helbronner est un sommet situé dans le massif du Mont-Blanc qui culmine à 3 462 m d'altitude.

Homonymie
Homonymie de patronyme